Brilbreedbektiran
 Bruine breedbektiran
 Bruinkopbreedbektiran
 Chapmans breedbektiran
 Geelbuikbreedbektiran
 Geelkapbreedbektiran
 Geelkeelbreedbektiran
 Geelrandbreedbektiran
 Grijskruinbreedbektiran
 Groene breedbektiran
 Groenkapbreedbektiran
 Kortstaartbreedbektiran
 Olijfkopbreedbektiran
 Oranjeoogbreedbektiran
 Pacifische breedbektiran
 Roodstaartbreedbektiran
 Roodvleugelbreedbektiran
 Spiegelbreedbektiran
 Wenkbrauwbreedbektiran
 Witkeelbreedbektiran
 Witkuifbreedbektiran